А́смус () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Асмус, Андрей Иванович (1759—1833) — придворный садовник, известен планировкой и обустройством Павловского парка.
 
 Асмус, Виктор Николаевич (1904—1991) — советский оператор научно-популярного кино.
 Асмус, Владимир Фёдорович — военный инженер.
 Асмус, Георг (1830—1892) — немецко-американский поэт, инженер по профессии.
 Асмус, Герман Мартынович (1812—1859)  — русский зоолог и палеонтолог.
 Асмус, Екатерина Робертовна (род. 1967) — российский писатель, сценарист, драматург, журналист.
 Асмус, Ирина Павловна (1941—1986), «Ириска» — советская цирковая артистка, клоунесса.
 Асмус, Константин Владимирович (1857—1916) — участник Первой мировой войны, военачальник, генерал-лейтенант.
 Асмус, Кристина Игоревна (род. 1988) — российская актриса, модель.
 Асмус, Леонид Александрович (1898—1943) — он же Ромейко, Михаил Казимирович, деятель ГПУ/НКВД СССР, майор государственной безопасности. Начальник УНКВД Западно-Казахстанской области Казахской ССР. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
 Асмус, Николай Николаевич (1885—1936) — участник штурма Зимнего дворца.

См. также 
 Ассмус

Примечания